Калищенское озеро — гидроним в России:

 Калищенское озеро — озеро в Лужском районе Ленинградской области.
 Калищенское озеро — озеро в черте города Сосновый Бор Ленинградской области.